Medalja za hrabrost je ime več odlikovanj:
 Medalja za hrabrost (Slovenija)
 medalja za hrabrost (Republika Slovenija)
 medalja za hrabrost (Slovenska vojska)
 medalja za hrabrost (AH)
 medalja za hrabrost (Črna gora)
 medalja za hrabrost (ČSR)
 medalja za hrabrost (Italija)
 medalja za hrabrost (SFRJ)
 medalja za hrabrost (Carska Rusija)
 medalja za hrabrost (ZSSR)
 medalja za hrabrost (Kraljevina Srbija)